Серге́й Ко́лесов:
 Колесов, Сергей Александрович (род. 1973) — российский актёр.
 Колесов, Сергей Викторович (род. 1950) — советский российский учёный, химик, доктор химических наук, профессор.